Bengt Karlsson kan avse någon av följande:

Bengt Carlson (1890–1953), finländsk kompositör
Bengt Karlsson (arkitekt) (1912–1980), svensk arkitekt
Bengt Karlson (1921–2000), svensk företagsledare (Gamlestaden)
Bengt Karlsson (läkare) (1925–2018), svensk läkare 
Bengt C.W. Carlsson (född 1948), svensk skådespelare, dansare och sångare
Bengt Carlsson (forskare) (född 1958), svensk teknolog och professor vid Uppsala universitet
Bengt Carlsson (räddningschef) (född 1948), svensk räddningschef
Bengt Carlsson (ekonomijournalist) (1960–2016), svensk journalist och författare
Bengt Carlsson (född 1965), svensk skådespelare

Källor